Junco de río puede referirse a:
 el nombre común de la planta Juncus conglomeratus; o
 el nombre común de la planta Schoenoplectus lacustris.